Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  de réserve (Empire allemand)

États-Unis
  d'infanterie (États-Unis)

France
  d'infanterie (France)

Japon
  (armée impériale japonaise)

Royaume-Uni
  d'infanterie (Royaume-Uni)

URSS
  d'infanterie (URSS)

Notes